Deze lijst bevat de plaatsnamen van het Franse departement Moselle.

Ongeveer in de helft van dit departement spraken de mensen een Duits dialect (Lotharings Frankisch), in de andere helft een Frans dialect (Lotharings). 
 Veel Duitse namen werden verfranst tijdens de Franse Revolutie; meestal koos men voor een oudere of meer Frans uitziende schrijfwijze.
 Vanaf 1870, de periode van het rijksland Elzas-Lotharingen, werden weer de traditionele Duitse namen gebruikt, ook voor een aantal Franssprekende dorpen.  Van andere Franssprekende dorpen bestond geen Duitse naam. Onder Duits bestuur na 1870 behielden die hun Franse naam, maar in 1915 of in 1940 werd een Duitse naam afgekondigd. Deze namen zijn dus van recente makelij en dat is hierna dan ook als dusdanig (in schuine letters) aangegeven. Soms gaat een verduitste naam terug op een zeer oude naam; sommige Duitstalige dorpjes geraakten tijdens de Dertigjarige Oorlog helemaal ontvolkt en werden nadien weer bewoond door inwijking uit Franstalig gebied. 
 Na de Eerste Wereldoorlog (1918) en na de Tweede Wereldoorlog (1944) keerde men telkens terug naar de plaatsnamen van voor 1870.

Zie ook
Lijst van gemeenten in het departement Moselle; deze lijst bevat ook nog een aantal gemeenten waarvan de -meestal Duitsklinkende- naam in het Frans en het Duits hetzelfde is.
https://web.archive.org/web/20131005045615/http://www.roelly.org/~genealogie/entraide/doerferim.htm

Geschiedenis van Lotharingen
 
Lotharingen
Plaatsnamen